Эндрю Морган:
 Морган, Эндрю Прайс (1836—1907) — американский ботаник и миколог.
 Морган, Эндрю Ричард (род. 1976) — американский астронавт.